El Ciudadano puede referirse a:

 Citizen Kane o El ciudadano en español, película de Orson Welles (1941).
 El Ciudadano, periódico de Chile.
 El Ciudadano, diario estatal de Ecuador.
 Leopoldo Castillo, abogado y comunicador venezolano, conductor del programa Aló Ciudadano.
 El Ciudadano, diario de Buenos Aires, Argentina.
 El Ciudadano y la Región, diario de Rosario, Argentina.
 El Ciudadano, diario digital de Mendoza, Argentina.